Sibley kan syfta på:

 Antoinette Sibley
 Charles Sibley
 Henry Hastings Sibley
 Jonas Sibley
 Mark H. Sibley
 Sibley, Iowa

Se även 
 Sibley County